Samyda är ett släkte av videväxter. Samyda ingår i familjen videväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Videväxter
Samyda